Das Abierto Mexicano Telcel 2018 war ein Tennisturnier, das vom 26. Februar bis 3. März 2018 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in São Paulo die Brasil Open sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Letztere zählten genau wie die Abierto Mexicano Telcel zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Brasil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Sam Querrey, im Doppel gewann die Paarung aus Jamie Murray und Bruno Soares im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.642.795 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.789.445 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 24. und 25. Februar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Acapulco